Ural se pate referi la:
Munții Ural
Ural (regiune)
Ural (râu)
Districtul Federal Ural
IMZ-Ural, o motocicletă rusească